Aaron Addo Dankwah (Accra, 1993. január 6. –)ghánai labdarúgó, középpályás.

Jegyzetek

További információk 
HLSZ 

Ghánai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Lugano labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
1993-ban született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek